Национальная сборная Кубы по мини-футболу представляет Кубу на международных соревнованиях по мини-футболу. Является одной из сильнейших сборных КОНКАКАФ, но при этом и самой невезучей среди них. Куба выходила в финал каждого из четырёх чемпионатов КОНКАКАФ, но неизменно проигрывала, кто бы ни был её соперником: США, Коста-Рика или Гватемала. Тем не менее, именно вторые места на этих турнирах позволили Кубе принять участие в четырёх чемпионатах мира по мини-футболу подряд. Правда впервые взять там очки кубинцы смогли лишь на первенстве 2008 года, где они обыграли сборную Соломоновых островов.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 

 1989 — не участвовала
 1992 — не участвовала
 1996 — 1-й раунд
 2000 — 1-й раунд
 2004 — 1-й раунд
 2008 — 1-й раунд
 2012 — не прошла квалификацию
 2016 — 1-й раунд

Чемпионат КОНКАКАФ по мини-футболу 
 1996 — 2-е место 
 2000 — 2-е место 
 2004 — 2-е место 
 2008 — 2-е место

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Куба